Franz Künstler – politico tedesco 
 Franz Künstler – militare austro-ungarico
 Peter Künstler – politico britannico

Pagine correlate 
 Kunstler